Альметьево — название населённых пунктов в России:

 Альметьево — село в Елабужском районе Татарстана.
 Альметьево — село в Сармановском районе Татарстана.